Halb bedeutet wörtlich die Hälfte bzw. der halbe Teil bzw. der zweite Teil und hat folgende Bedeutungen:
 0,5 als Bruch, siehe Stammbruch
 ½ als Schriftzeichen, siehe Unicodeblock Lateinisch-1, Ergänzung
 als Note eine halbe Note, siehe Notenwert
 im Zusammenhang mit Uhrzeiten eine halbe Stunde, siehe Uhrzeit#Sprechweise im Deutschen

Halb ist der Familienname folgender Person:
 Karl Halb (1888–1942), österreichischer Landwirt und Politiker (Landbund)

Siehe auch:
 ½ Mensch
 Halbe (Begriffsklärung)
 Anderthalb